Viinijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viinijärvi (sjö i Kajanaland), 
 Viinijärvi (sjö i Ilomants), 
 Viinijärvi (sjö) i kommunerna Polvijärvi, Libelits och Outokumpu, 

Robotskapade Finlandförgreningar